Појам Андроник Комнин може да се односи на:

 Андроник I Комнин, последњи византијски цар из породице Комнина
 Андроник Комнин